Lane se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Christopher E. Lane
 David Lane
 David A. Lane
 John Lane